Il singolare femminile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Pam Shriver 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Pam Shriver (finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Kathy Jordan (secondo turno)

 Alycia Moulton (primo turno)
 Gigi Fernández (quarti di finale)
 Elizabeth Smylie (quarti di finale)
 Marcella Mesker (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1985